667 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 667 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Воронежской области, Грибановский район, Городское поселение Грибановское.
 667 км — разъезд Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 598910.